Громáдка () — чешская фамилия.

  (род. 1937) — немецкий юрист.
 Громадка, Йозеф (род. 1936) — чешский пастор и политик.
 Громадка, Йозеф Лукл (1889—1969) — чешский теолог, один из лидеров Всемирного совета церквей, лидер Пражской христианской мирной конференции.
 
  (XV век) — один из лидеров гуситского движения.
 Громадка, Ян (1886—1968) — чехословацкий географ.